Мухаммедкули Мамедсахатович Огшуков () — туркменский государственный деятель, работник органов прокуратуры.

Родился в 1964 году в селе Бамы этрапа Бахарлы Ахалского велаята.

В 1986 году окончил Туркменский государственный университет им. М. Горького, получив специальность юриста.

Карьера 
1986—1988 — следователь-стажёр, следователь, прокурор в системе прокуратур Берекетского этрапа, Балканского и Марыйского велаятов, Серхетабатского, Тахтабазарского, Парахатского этрапов.

1989—1991 — прокурор Управления надзора за законностью судебных решений Генеральной прокуратуры Туркменистана.

1991—2001 — заместитель прокурора, прокурор города Теджен, Каахкинского этрапа, исполняющий обязанности прокурора города Ашхабада.

19.03.2001 — 01.04.2002 — прокурор города Ашхабада.

01.04.2002 — 10.04.2006 — 1-й заместитель Генерального прокурора Туркменистана, исполняющий обязанности прокурора города Ашхабада.

10.04.2006 — 03.03.2008 — Генеральный прокурор Туркменистана

3 марта 2008 года освобождён от должности «за недостатки в работе».

Награды и звания 
 Орден «За большую любовь к независимому Туркменистану»

Примечания 

Генеральные прокуроры Туркменистана
Выпускники Туркменского государственного университета
Кавалеры ордена «За большую любовь к независимому Туркменистану»